ZS est un code, qui peut faire référence à :
  ;
  ;
 .

ZS est un symbole, qui signifie :
 zettasiemens, unité de mesure de conductance électrique.

Zs est un symbole, qui signifie :
 zettaseconde, unité de mesure de temps.

zS est un symbole, qui signifie :
 zeptosiemens, unité de mesure de conductance électrique.

zs est un symbole, qui signifie :
 zeptoseconde, unité de mesure de temps.